Avramidis ist der Familienname folgender Personen:

Annemarie Avramidis (1939–2013), österreichische Bildhauerin
Joannis Avramidis (1922–2016), österreichischer Bildhauer